Пу́ровский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный округ, с 2005 до 2020 гг. — муниципальный район) в составе Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации.

Административный центр — город Тарко-Сале.

География 
Район занимает восток и юг центральной части автономного округа. Граничит на западе с Надымским, на востоке — с Красноселькупским районами, а на северо-востоке - с Тазовским районом. На юге на протяжении 530 километров тянется граница с Ханты-Мансийским автономным округом — Югрой, в частности, с Сургутским и Нижневартовским районами.

Помимо этого, Пуровский район имеет границы с анклавами городов окружного значения ЯНАО: Ноябрьском на юге (и с его отдалённым микрорайоном Вынгапуровский), Муравленко на юго-западе, Губкинским на юго-западе центральной части (и с его отдалённым микрорайоном Пурпе), а также Новым Уренгоем на северо-западе (и с его отдалёнными микрорайонами Лимбяяха и Коротчаево).

Основная водная артерия — река Пур — делит район на почти равные по площади лево- и правобережье. На крайнем севере район выходит на побережье Тазовской губы.

Протяженность района с севера на юг — около 600 километров. Площадь района составляет 108,8 тысяч км². По территории это третий район в автономном округе, уступающий лишь Тазовскому и Ямальскому районам.

 Природные условия 
Район представляет собой уникальную территорию российского Крайнего Севера. Бассейн реки Пур издавна считался российским Клондайком. «Край суровый и богатый весьма. В лесах красного зверя несчётно. Реки и озера полноводны, рыбою обильны», — так описывали первые землепроходцы заповедные земли, раскинувшиеся на самом севере Западно-Сибирской равнины. Спустя четыре века к этому перечню богатств добавились колоссальные запасы нефти и газа, что и определило путь, по которому пошло развитие всего края. Начавшаяся в 1965 году разработка углеводородов привела к возникновению на территории района новых городов и поселков, автомобильных и железных дорог, нефте- и газопроводов, крупных предприятий, созданных на основе современных технологий переработки природного сырья.

Название 
Пуровский район получил своё название от реки Пур, в бассейне которой он и расположен. В переводе с ненецкого «Пур» — это большая, бурлящая и шумная река.

История 
Район был создан 7 января 1932 года.

16 мая 1957 г. в состав района вошёл Толькинский сельсовет, переданный из Ларьякского района.

11 августа 1966 года образован Уренгойский сельсовет.

18 августа 1975 года образован Новоуренгойский сельсовет и передан в Надымский район.

18 августа 1976 года Тарко-Сале преобразован в рабочий посёлок, а вместо Таркосалинского сельсовета учреждён Таркосалинский поссовет.

12 октября 1976 года Верхнепуровский сельсовет переименован в Халесовинский, Нижнепуровский — в Самбургский, Толькинский — в Таёжный.

26 октября 1977 года образован Ноябрьский сельсовет.

30 мая 1978 года образован Ханымейский сельсовет.

17 октября 1979 года образован Пурпейский сельсовет.

12 ноября 1979 года Ноябрьск и Уренгой преобразованы в рабочие посёлки, а вместо Ноябрьского и Уренгойского сельсоветов учреждены одноимённые поссоветы.

16 июня 1980 года рабочий посёлок Новый Уренгой, а 28 апреля 1982 года рабочий посёлок Ноябрьск были преобразован в города окружного значения и выведены из состава района.

20 декабря 1982 года образован рабочий посёлок Коротчаево.

23 августа 1983 года образован Пуровский сельсовет.

5 ноября 1984 года упразднён Таёжный сельсовет. 

10 мая 1988 года посёлки Губкинский и Лимбяяха отнесены к категории рабочих посёлков, а рабочий посёлок Лимбяяха передан в административное подчинение Новоуренгойскому горсовету.

В 1990 году посёлок Муравленковский преобразован в город окружного значения Муравленко.

19 июня 1998 г. утвержден герб Пуровского района.

В 1996 году рабочий посёлок Губкинский преобразован в город окружного значения и вышел из состава района.

В декабре 2004 года рабочие посёлки Коротчаево и Лимбяяха прекратили своё существование как отдельные населённые пункты и включены в состав города Новый Уренгой.

В 2021 году из состава района выведен посёлок Пурпе, который был упразднён и включён в город Губкинский.

Население 

 Урбанизация
Городское население (город Тарко-Сале и пгт Уренгой) составляет   % от всего населения района.

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Муниципальное устройство 
В рамках организации местного самоуправления в границах района функционирует муниципальный округ Пуровский район.

Ранее в 2005—2020 гг. в существовавший в этот период муниципальный район входили 8 муниципальных образований, в том числе 2 городских поселения и 5 сельских поселений, а также 1 межселенная территория без статуса поселений:

Законом от 23 апреля 2020 года все городские и сельские поселения, а также межселенная территория вместе с муниципальным районом были упразднены и преобразованы путём объединения в муниципальный округ Пуровский район.

Населённые пункты 
В район входят 9 населённых пунктов, в том числе 2 городских населённых пункта (из которых один город и один посёлок городского типа) и 7 сельских населённых пунктов:

Бывшие населённые пункты
Ранее созданные на территории Пуровского района три населённых пункта в 1980-е годы были переподчинены городам окружного значения Новый Уренгой и Ноябрьск, которые, в свою очередь, также создавались первоначально как посёлки Пуровского района и перешли в окружное подчинение в 1980 и 1982 гг. соответственно. В 2004 году были упразднены рабочие посёлки Коротчаево и Лимбяяха путём включения в состав города Новый Уренгой, а посёлок Вынгапуровский — точно также путём включения в состав города Ноябрьск. Все эти три посёлка перестали быть самостоятельными населёнными пунктами, став отдалёнными микрорайонами соответствующих городов.

Образованный в 1984 году посёлок Муравленковский Пуровского района в 1990 году вышел из его состава, получив статус города окружного значения под наименованием Муравленко. В 1986 году в Пуровском районе создан рабочий посёлок Губкинский, который вышел в 1996 году из его состава в связи с получением статуса города окружного значения. Законом от 23 апреля 2021 года был упразднён посёлок Пурпе путём присоединения к городу Губкинскому, став отдалённым микрорайоном последнего.

Экономика 
Сегодня экономику района определяют нефтяники и газодобытчики. Доля добычи газа составляет 45 %, а нефти и газоконденсата — 80 % от всего объёма добычи в округе, что соответственно составило 38 % газа и 7 % нефти от добываемых по всей России. Из 175 газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений, разведанных в ЯНАО, 114 расположено на территории Пуровского района. Немало в Пуровском районе и нерудных полезных ископаемых, известно 42 месторождения глины, диатомита, песка, гравия.

В настоящее время Пуровский район — один из наиболее быстро развивающихся районов округа, на территории района работают ведущие нефтегазодобывающие компании России — ОАО «Газпром», ОАО "НК «Роснефть», ОАО «НОВАТЭК», ОАО «Лукойл», ОАО «ТНК-ВР» и их дочерние предприятия. При этом уже сделаны первые шаги по переработке продукции. Разработан перспективный проект использования низконапорного газа для выработки дешевой электроэнергии, закрывающей потребности не только Ямала, но и соседних субъектов российской Федерации. В 2005 г. введена в эксплуатацию первая очередь Пуровского завода по переработке газоконденсата, ОАО «НОВАТЭК».

Основное занятие коренных жителей — оленеводство, звероводство, лов рыбы и заготовка дикорастущих растений. В районе насчитывается более 30 тысяч оленей, на зверофермах содержатся около тысячи голов пушного зверя. Переработку меха и кожи оленей ведут совхозы. Ведётся заготовка пантов северного оленя для производства лечебных препаратов.

Развито в районе охотничье-промысловое хозяйство. Основными промысловыми видами являются песец, лисица, соболь, горностай, ондатра, белка. Добываются также лось, дикий олень, боровая и водоплавающая дичь. Пуровский рыбокомбинат выпускает копчёную, свежемороженую, вяленую и солёную рыбу. Перспективы развития рыболовства связаны с освоением ресурсов малых и средних озёр.

В силу уникальности и практической неисчерпаемости углеводородных запасов и ценных минеральных богатств Пуровский район обладает перспективой экономического роста. При этом, уже сейчас, растительному и животному миру района нанесён значительный, а местами непоправимый урон.

Транспорт 
Районный центр город Тарко-Сале связан авиационным сообщением с Салехардом. Через территорию района проходит железнодорожная магистраль Тюмень — Новый Уренгой.

Культура и образование 
В районе имеется 26 дошкольных образовательных учреждений и 16 общеобразовательных школ. Действуют спортивные комплексы, детские юношеские спортивные школы.

Работают 2 музея, 11 культурно-досуговых учреждений, 14 библиотек, 3 церкви.

Археология 
На территории Сугмутского месторождения открыты неолитические поселение Ет-то 1 и каменные копи Ет-то 2 возрастом 6 тыс. лет.

Примечания

Литература 
 Административно-территориальное деление Тюменской области (XVII—XX вв.). Тюмень, 2003. 304 с. — ISBN 5-87591-025-9
 Дудников Н. Пуровский вариант: книга, посвящённая 65-летию Пуровского района. М., 1996. 158 с.

Ссылки 
 Официальный сайт Пуровского района
 Пуровский районный историко-краеведческий музей
 Культура Пуровского района
 Межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования Пуровский район

 
Муниципальные районы, упразднённые в 2020 году